

Patronyme 

 Alicia Warrington (née en 1980), musicienne afro-américaine ;
 Charles Warrington (né en 1971), catcheur américain connu sous le nom de Mosh ;
 Elizabeth Warrington (née en 1931), neuropsychologue britannique spécialisée dans l'étude de la démence ;
 George Hanmer Warrington (1776-1847), officier britannique ;
 Josh Warrington (né en 1990), boxeur anglais.

Toponyme

États-Unis 
 Warrington, une census designated place située en Floride.

Nouvelle-Zélande 
 Warrington, localité située dans l’île du Sud.

Royaume-Uni 
 Warrington, paroisse civile et un village du Buckinghamshire, situé en Angleterre ;
 Warrington, ville anglaise rattachée au comté de Cheshire, dans le nord-ouest de l'Angleterre ;
 Warrington, ancienne circonscription électorale britannique du Cheshire, en Angleterre ;
 Warrington North, circonscription électorale anglaise du Cheshire, en Angleterre ;
 Warrington South, circonscription électorale anglaise du Cheshire, en Angleterre.

Voir aussi 
 Comte de Warrington, titre de l'un des anciens comtés dans la pairie d'Angleterre.